Капитель может означать:

 Капитель — верхняя часть вертикальной опоры (например, колонны), воспринимающая нагрузку от горизонтальных балок перекрытия.
 Капитель — гарнитура, в которой строчные знаки выглядят как уменьшенные прописные.

См. также 
 Капитул

Литература